Tollens puede referirse a:
Bernhard Tollens, químico alemán.
Reactivo de Tollens, complejo acuoso de diamina-plata, presentado usualmente bajo la forma de nitrato.
Además, en el campo de la lógica puede referirse a:
Modus tollendo tollens
Modus ponendo tollens